Межконтинентальный кубок по пляжному футболу 2022 () — одиннадцатый розыгрыш этого турнира по пляжному футболу. С 1 по 6 ноября 2022 года 8 национальных сборных из 4 конфедераций примут участие в борьбе за трофей в Дубае, ОАЭ.

Место проведения

Участвующие команды

Групповая стадия 

5 октября 2022 года была проведена жеребьевка, на которой восемь команд были разделены на две группы по четыре команды.

Для всех матчей указано местное время в Дубае, (UTC+4).

Группа A

Группа B

Чемпионская стадия

Итоговое положение команд 

Межконтинентальный кубок по пляжному футболу
Спорт в ОАЭ в 2022 году
2022 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Дубае